John Romita ist der Name folgender Personen: 

* John Romita senior (* 1930), US-amerikanischer Comiczeichner
 John Romita junior (* 1956), US-amerikanischer Comiczeichner